Basilica di Sant'Andrea delle Fratte – basilica nell'omonima via di Roma
 Sant'Andrea delle Fratte – titolo cardinalizio che insiste sulla suddetta basilica
 Sant'Andrea delle Fratte – frazione di Perugia